Planning, détermination d'une suite de tâches à accomplir.
 Planning familial
 Planning, ou plus correctement planing, phénomène de déjaugeage se produisant avec une planche à voile, un dériveur léger, ou tout bateau capable de planer.